Oedemasylus é um género de escaravelho da família Curculionidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Oedemasylus laysanensis

Curculionidae